El término inglés acid (lit. ácido) puede referirse a:

En música:
 Acid house, un subgénero de música house.
 Acid jazz, un género musical.
 Acid punk, un estilo de música punk.
 Acid rap, una forma de música hip hop psicodélico.
 Acid rock, una forma de música rock psicodélico.
 Acid techno, un estilo de techno.
 Acid trance, un estilo de música trance.
 Acid Tango, un estilo de música Tango y Acid, el creador es Calavera Acid Tango.

En ciencias de la computación
 Acid1, Acid2, Acid3, pruebas de los navegadores web.
 ACID, (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) son propiedades de las transacciones en sistemas de bases de datos.